Александр Якубовский:
 Якубовский, Александр Владимирович (род. 1985) — российский политик, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.
 Якубовский, Александр Юрьевич (1886—1953) — советский историк-востоковед и археолог.